Ehrenburg ist der Name folgender Orte:
 Ehrenburg (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Ehrenburg (Kiens), Fraktion von Kiens in Südtirol

Ehrenburg oder Erenburg ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Ehrenburg (Hausen), Wallburg bei Geisingen-Hausen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Schloss Ehrenburg, Schloss in der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern
 Ehrenburg (Vöhl), Burgruine bei Vöhl-Marienhagen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Ehrenburg (Altbruchhausen), abgegangene Burg und Verwaltungssitz, die Ehrenburg (Niedersachsen) seinen Namen gab
 Ehrenburg (Brodenbach), Burgruine in Brodenbach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Erenburg (Worms-Pfiffligheim), abgegangene Burg in Worms-Pfiffligheim, Rheinland-Pfalz
 Ehrenburg (Plaue), Burg in Plaue, Ilm-Kreis, Thüringen
 Schloss Ehrenburg (Südtirol), Südtiroler Schloss in der Kienser Fraktion Ehrenburg

Ehrenburg oder Erenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Christian von Ehrenburg (1628–1695), deutscher Jurist in schwedischen Diensten
 Ilja Grigorjewitsch Ehrenburg (1891–1967), russischer Schriftsteller 
 Sergey Erenburg (* 1983), israelischer Schachspieler

Siehe auch:
 Ehrenberg
 Ehrenbürg